Parcus ist der Familienname von:

 August Parcus (1819–1875), Bankier und Direktor der Ludwigsbahn
 Carl Parcus (1849–1923), Bankier und Abgeordneter der 1. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Carl Friedrich Parcus (1815–1881), hessischer Landrat
 Karl Christian Parcus (1763–1819), Leiningen-Westerburgischer Verwaltungsjurist und Revolutionär
 Karl Friedrich Parcus (1815–1881), Kreisrat in Bingen
 Johann Jakob Parcus (1790–1854), Generalstsaatsprokurator und hessischer Landtagsabgeordneter